Buslijn 36 is een voormalige buslijn van EBS en een voormalige buslijn van HTM in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis

Buslijn 36

1955-1958 
 1 november 1955: de eerste HTM-buslijn 36 reed op het traject Soestdijkseplein/Zuiderparklaan - Meppelweg/Dedemsvaartweg als aanvulling op tramlijn 15 die tussen het Staatsspoorstation en de Zuiderparklaan reed. Buslijn 36 was een van de weinige Haagse buslijnen die geen voorganger had in een buslijn met een letteraanduiding. Op 14 maart 1956 werd het eindpunt bij het Zuiderpark iets verlegd naar de Loenensestraat.
 1 oktober 1957: buslijn 36 werd over de Meppelweg doorgetrokken naar de Bouwlustlaan.
 30 april 1958: buslijn 36 werd tegelijk met tramlijn 15 opgeheven. Het traject werd overgenomen door de op dezelfde dag ingestelde buslijn 15.

1976-1983 
 30 mei 1976: de tweede HTM-buslijn 36 reed op het traject Centraal Station - Scheveningen. Buslijn 36 was eigenlijk een noodvoorziening omdat de geplande tramlijn tussen CS en Scheveningen via de Koekamplus niet doorging. In 1983 kwam die verbinding op andere wijze er toch. Het exacte eindpunt in Scheveningen varieerde in de loop der jaren. In eerste instantie eindigde de lijn op het Gevers Deynootplein/Kurhaus. Tijdens de wintermaanden eindigde de lijn bij de Wittebrug. Op 27 juni 1977 werd de lijn verlengd naar het Noorderstrand, om op 28 juni 1980 weer op het Gevers Deynootplein terug te komen. Na afloop van de zomerperiode, op 1 september 1980, werd de lijn ingekort tot de Wittebrug. Op 18 juli 1982 werd het eindpunt nogmaals verlegd naar het Noorderstrand, waar de lijn nog ruim een jaar zou komen. 
De heenroute ging na Madurodam via de Haringkade en Nieuwe Duinweg naar het Gevers Deynootplein, met in 1977 een verlenging naar Zwarte pad). Terug ging het via Harstenhoekstraat, Haarlemsestraat, Harstenhoekweg, Badhuisweg en Nieuwe Parklaan. In 1981-1982 was de heenroute, na Madurodam: B.M. Teldersweg, Ver-Huëllweg, Haringkade, Nieuwe Duinweg. Vanaf 5 juli 1982 kreeg buslijn 36 een beginpunt op de Bezuidenhoutse weg. Op de heenroute werd daardoor via Boslaan en Zuid-Hollandlaan gereden. 
Deze HTM-buslijn 36 reed in de zomer als een semi-toeristische lijn door naar en door Scheveningen. De laatste ritten waren rond 17.30-17.50 uur. Deze buslijn 36 was min of meer vervanging van HTM-buslijn 28, die een grote ringlijn was. Buslijn 28 was op zijn beurt weer voorafgegaan door vergelijkbare toeristische buslijnen 33 en 34. Alle vier die lijnen kwamen bij Madurodam. In de winter was buslijn 36 ingekort tot Madurodam, via Hubertusviaduct-Wittebrug-Plesmanweg, en reed alleen op werkdagen, alleen tussen 7 en 18 uur. Op lijnennetkaarten stond deze lijn in het lijstje "speciale autobuslijnen".
 1 oktober 1983: buslijn 36 werd opgeheven. Het traject werd grotendeels overgenomen door de een dag later naar Scheveningen verlengde tramlijn 1.

Trivia 
Zulke  toeristische HTM-lijnen waren niet nieuw. Tussen 1929 en 1931 liet de HTM al rondritten met luxe bussen rijden in ongeveer hetzelfde gebied. Dat was de eerste buslijn S. En buslijn 36 werd voorafgegaan door buslijn 28, en daarvoor 33 & 34. Ook dat waren toeristische lijnen.

2007-2011 
 29 april 2007: de derde lijn 36 was een spitslijn die reed op het traject Den Haag Houtwijk - Maasland. Deze ging rijden bij de streekvervoerder Connexxion. Deze lijnvoering ontstond door verplaatsing van het eindpunt in Den Haag van de Walnootstraat naar de halte Houtwijklaan (bij garage Connexxion).
 27 april 2008: het eindpunt in Den Haag werd verplaatst van de Houtwijklaan naar het Leyenburg
 30 augustus 2009: de concessie van Connexxion voor busvervoer in regio Haaglanden is overgenomen door Veolia.
 10 december 2011: lijn 36 werd opgeheven.

2015-2019 
15 februari 2015: met ingang van jaardienst 2015 werden de streeklijnen aangepast per regio. Daarom werd lijn 86 vernummerd in buslijn 36.
11 december 2016: Connexxion nam het busvervoer in de regio Haaglanden weer over van Veolia.

Buslijn 456

2019-heden 
 25 augustus 2019: de concessie Haaglanden Streek werd overgenomen door EBS. Hierdoor werd ook het lijnnummer veranderd van 36 naar 456 omdat deze bij het R-net ging horen.

Tramlijn 36 
Lijnnummer 36 heeft van 1963 - 1966 ook gereden als tramlijn 36.

Haaglanden 36
Buslijn 36
Buslijn 36